Dieser Artikel behandelt die afghanische Fußballnationalmannschaft bei der Südasienmeisterschaft 2005. Afghanistan nahm zum zweiten Mal an einer Südasienmeisterschaft teil.

Vorbereitung 
Ein Vorbereitungsspiel gegen Tadschikistan am 9. November 2005, also rund ein Monat vor Beginn der Meisterschaft, ging mit 0:4 verloren.

Kader 
Die Tabelle nennt alle Spieler, die im Kader für die Südasienmeisterschaft 2005 vom 7. Dezember bis zum 17. Dezember 2005 standen.

Spiele der afghanischen Mannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse auf RSSSF
 Die afghanische Nationalmannschaft 2005 auf National Football Teams
 Kader und Fotos auf afghanland.com

Afghanistan 2005
Sudasienmeisterschaft 2005